Такмичење у брзом ходању на 50 км у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 15. августа на улицама у центру Цириха.

Брзо ходање на 50 км није било на програму претходног Европског првенства у Хелсинкију 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичара из 18 земаља.

Рекорди 

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у ходању на 50 километара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Ходање на 50 км на Европском првенству у атлетици на отвореном